Florencia (Cuba), gemeente op Cuba
 Florencia (Caquetá), gemeente in departement Caquetá, Colombia
 Florencia (Cauca), gemeente in departement Cauca, Colombia
 Florencia de Benito Juárez, gemeente in Mexico
 Florencia (Santa Fe), gemeente in de provincie Santa Fe, Argentinië